De Dutch Darts Masters 2016 was de eerste van tien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 12 tot en met 14 februari in Venray.

Michael van Gerwen wist het toernooi voor het derde jaar op rij te winnen door in de finale met 6–2 te winnen van Daryl Gurney.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was ten opzichte van de voorgaande edities ongewijzigd gebleven en bedroeg £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 15 januari 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Wigan op 17 januari), acht naar de European Qualifier en vier naar de Host Nation Qualifier (beide gehouden in Venray op 23 januari).

Schema
In verband met ziekte trok Robert Thornton zich op 11 februari terug voor het toernooi. Zijn tegenstander Ritchie Edhouse ontving daardoor in de tweede ronde een bye en plaatste zich daarmee automatisch voor de derde ronde.

Dartswedstrijd in Nederland
Darts in 2016
PDC Pro Tour
Sport in Venray
Sportevenement in Limburg (Nederland)